UCL steht für:

 UCL Compression Library, UPX-Datenkompressions-Bibliothek, siehe UPX #Kompressionstechnik
 uncomfortable level, Unbehaglichkeitsschwelle 
 Université catholique de Louvain in Louvain-la-Neuve
 University College London
 UEFA Champions League

Abkürzung